HMS Ambush ist der Name folgender britischer U-Boote:

 HMS Ambush (S120)
 HMS Ambush (P418)